Schloss Doubrava bezeichnet

* Schloss Doubrava (Aš) in Aš, Tschechien
 Schloss Doubrava (Doubrava u Orlové) in Doubrava u Orlové, Tschechien